Deep South: the Big, the Easy é um filme pornográfico gay lançado em 2002 produzido pela Falcon Studios e dirigido por John Rutherford e Chi Chi LaRue.

O filme foi vencedor do Grabby Awards de 2003 como Melhor filme do ano.

No filme, Josh Weston é contratado por um político da Luisiana (Race Jensen) para encontrar um parente desaparecido. Weston viaja para Nova Orleans e acaba adentrando em um  mundo de mistérios e assassinatos para descobrir o paradeiro de Jeremy Jordan.

Ligações externas 
 

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos de 2004
Filmes pornográficos gays